Imad Lahoud est un nom notamment porté par :
 Imad Lahoud, hommes d'affaires né en 1967 ;
 Imad Lahoud, personnalité libanaise de l'automobile.